

Населені пункти та їхні частини

 Кухари — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Кухари — село в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Кухари — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Кухари — село в гміні Нове Бжесько Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Кухари — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кухари — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Кухари — село в гміні Стопниця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кухари — село в гміні Віслиця Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Кухари — село в гміні Голухув Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Кухари — частина села Ґославиці в гміні Кодромб Радомщанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки